Bleekeria är ett släkte av fiskar. Bleekeria ingår i familjen tobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tobisfiskar
Bleekeria